Золотая середина () — понятие древнегреческой философии, особенно у Аристотеля, означающее желанную середину между двумя нежеланными крайностями. Так, добродетель храбрости лежит посередине между пороками безрассудства и трусости.

У Аристотеля нет прилагательного «золотая» (а сама идея умеренности как идеала возникла задолго до Аристотеля); латинское выражение пришло из десятой  (вторая книга):
Тот, кто золотой середине верен,
Мудро избежит и убогой кровли,
И того, что питает в других зависть, —
Дивных чертогов.

Современное выражение «держаться золотой середины» означает вести себя разумно, избегая крайностей в виде ненужного риска и неоправданного бездействия. Часто упоминается в ироническом смысле.

См. также 
 Конфуцианское Учение о середине
 Апелляция к умеренности

Примечания

Литература 
 Золотая середина / Вадим Серов // Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс». 2003.
 
  
 

Крылатые выражения
Аристотель